Chœur peut désigner :

Architecture 
 Chœur, partie d'une église.

Musique 
 Chœur, formation et genre musical
 Chœur, cordes groupées par deux ou trois destinées à être jouées simultanément pour un instrument à cordes pincées ;
 Chœurs, album de Bertrand Cantat, Bernard Falaise, Alexander MacSween et Pascal Humbert, composé des morceaux du chœur de la trilogie Des femmes de Wajdi Mouawad ;
 Chœur de chambre Accentus, ensemble vocal français a cappella, fondé par Laurence Equilbey en 1991 ;
 Chœur d'enfants, ensemble vocal composé de voix d'enfants ;
 Chœur Jedinstvo, groupe orthodoxe de musique bosnien.

Religion 
Chœur liturgique, lieu réservé au clergé et aux enfants de chœur devant l'autel liturgique ou espace plus restreint compris autour de la table de l'autel ;
Chœur des religieux, moines (ou moniales) tenus au chant de l'office divin. Ils ont leur place réservée dans les stalles du chœur de l'église.

Théâtre grec antique 
 Chœur, groupe d'interprètes qui, au moyen du chant ou de la déclamation, commentaient l'action principale sur la scène.

Voir aussi 

 Choriste